Хотеево — название населённых пунктов в России:

 Хотеево — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Хотеево — деревня в Демидовском районе Смоленской области.